Да́ттон () — англоязычная фамилия и топоним.

Носители фамилии 
  (род. 1985) — британский футболист.
  (1796—1869) — губернатор Коннектикута в 1854—1855 годах.
 Даттон, Денис (1944—2010) — американо-новозеландский философ искусства, интернет-предприниматель и медиа-активист.
 Даттон, Джеймс (род. 1954) — действующий губернатор Гибралтара, генерал-лейтенант Королевской морской пехоты.
 Даттон, Джеймс Патрик (род. 1968) — американский астронавт.
  (1841—1912) — американский военный и геолог.
 Даттон, Питер (род. 1970) — австралийский политик.
  (1897—1987) — канадский хоккеист и тренер.
  (род. 1950) — американский политик.
 Даттон, Уильям (род. 1989) — канадский конькобежец.
  (род. 1963) — австралийско-американский наездник, олимпийский чемпион.
  (1818—1877) —  в 1863 и 1865 годах.
 Даттон, Чарльз (род. 1951) — американский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр.

Топонимы 
  — город в Алабаме, США.
  — город в Монтане, США.
  — деревня в Чешире, Великобритания.